Ptilodactylidae är en familj av skalbaggar. Enligt Catalogue of Life ingår Ptilodactylidae i överfamiljen Byrrhoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ptilodactylidae 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Ptilodactylidae